Бубнов, Андрей: Бубнов, Андрей Семёнович (1922—1988) — советский военный дирижёр, заслуженный артист РСФСР (1972).
 Бубнов, Андрей Сергеевич (1884—1938) — советский политический деятель, нарком просвещения РСФСР.